Vivente rege – łacińskie określenie
 Pro Fide Rege et Lege – dewiza Orderu Orła Białego, również czasopismo
 Surekha Sikri Rege – indyjska aktorka
 reggae (wym. rege) – styl w muzyce
 Mniam! Mniam! REGE – album zespołu Habakuk
 Rege Inna Polish Stylee – projekt zespołu Habakuk i Muńka Staszczyka